Rezultati Prvenstva Anglije 1959 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Maria Bueno je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Christine Truman (Četrti krog)
  Angela Mortimer (Četrtfinale)
  Beverley Fleitz (Četrti krog)
  Darlene Hard (Finale)
  Sandra Reynolds (Polfinale)
  Maria Bueno (Prvakinja)
  Sally Moore (Polfinale)
  Adrianne Haydon (Četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1959